Emotions:

 Emotions — студийный альбом 1967 года группы "британского вторжения" The Pretty Things
 Emotions — второй студийный альбом американской певицы Мэрайи Кэри.
 Emotions — песня, написанная и спродюсированная американской певицей Мэрайей Кэри, Дэвидом Коулом и Робертом Кливиллисом.